Providence har flere betydninger:

 Providence – hovedstad i den amerikanske stat Rhode Island
 Providence (film) – en film fra 1977 af Alain Resnais
 Providence (tv-serie) – NBC tv-serie